Andrej Rublëv era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Marin Čilić ha sconfitto Taylor Fritz con il punteggio di 7-63, 4-6, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Andrej Rublëv (quarti di finale) 
  Denis Shapovalov (quarti di finale) 
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Aslan Karatsev (secondo turno)

  Taylor Fritz (finale) 
  Karen Chačanov (secondo turno) 
  Alexander Bublik (secondo turno) 
  Sebastian Korda (secondo turno)

Wildcard 

  Nino Serdarusic (primo turno)
  Yshai Oliel (primo turno)

  Evgenii Tiurnev (primo turno)

Qualificati 

  Botic van de Zandschulp (semifinali)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)

  Egor Gerasimov (primo turno)
  Emil Ruusuvuori (primo turno)

Protected Ranking 

  Pablo Andujar (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2021